Хо́ботные () — отряд плацентарных млекопитающих, обязаны своим названием их главному отличительному признаку — хоботу. Единственными представителями хоботных на сегодняшний день является семейство слонов (Elephantidae), и их жизненное пространство весьма ограничено. Древнейшие ископаемые остатки хоботных рода Phosphatherium (семейство Numidotheriidae), найденные в Марокко, датируются возрастом 56 млн л. н. (танетский ярус палеоцена). Другими древнейшими хоботными были меритерии, появившиеся в Северной Африке в эоцене, около 40 млн лет назад. Эти животные были ростом не более 0,7 м, имели небольшой хобот, зачатки бивней и вели полуводный образ жизни, подобно современным карликовым бегемотам или тапирам, питаясь водно-болотной растительностью. Представители семейства Deinotheriidae появились в Африке около 24 млн лет назад, откуда распространились по Евразии. Дейнотерии были одними из крупнейших хоботных, внешне уже напоминали слонов, хотя имели загнутые вниз бивни только на нижней челюсти и вымерли около 2 млн лет назад, не оставив потомков. Наиболее широко, от Африки до Северной и Южной Америки, распространились гомфотериевые, последние представители которых вымерли в Америке около 12 тыс. лет назад, дожив до прихода людей современного типа. Другим, вымершим около 10 тысяч лет назад, семейством являются мастодонты (Mammutidae), которых не следует путать с также вымершим родом семейства слоновых — мамонтами (Mammuthus). Хоботные были объектом охоты древних людей, начиная с Homo erectus ещё 2 млн лет назад.

Хоботные отличаются не только своим хоботом, но и уникальными видоизменёнными резцами — бивнями (2 сверху и/или снизу или без них), а также наибольшей величиной среди всех современных наземных млекопитающих. Некогда на Земле обитало множество семейств хоботных, из которых некоторые (например, мастодонты) обладали четырьмя бивнями. Бивни растут всю жизнь. Бивни в течение эволюции достигали 4 метров и имели различные формы. Когда коренные зубы, используемые в процессе питания, стачиваются, их заменяют зубы, растущие дальше во рту. После 60 лет все коренные зубы полностью стачиваются. Клыки отсутствуют.

Хоботные образования в начале едва были заметны и служили предкам хоботных, живущим в болотах, как средство для дыхания под водой, похожее по своей сути на шноркель. Позже хоботы, с их множеством мускулов, развились в тонкочувственные хватательные органы, позволявшие срывать и листья с деревьев, и травы в степях. Другой адаптацией к жизни в воде явилась толстая кожа, эффективно противостоящая внешнему давлению воды, позволяя нормально дышать. Волосяной покров современных хоботных редуцирован.

Хвост слабо развит. Детёныш слона во время передвижения держится хоботом за хвост взрослого сородича. В цирках во время представления, когда слоны шествуют колонной, они держатся за хвост впереди идущего животного.

Их рацион обычно состоит из листьев, травы, веток и фруктов. Взрослой особи требуется ежедневно выпивать от 70 до 100 литров воды и съедать 50 — 180 кг растительной пищи. Детёнышам примерно от 20 до 50, на все это влияет их возраст и вес.

Все виды являются исключительно растительноядными. Переваривать пищу им помогают кишечные бактерии. Пища переваривается только на 60 %, слонята для приобретения нужной кишечной микрофлоры поедают помёт взрослых сородичей.

Кладограмма

Филогения

Примечания

Литература 
 Агаджанян А. К. Отряд Proboscidea: страницы истории. 2004

 
Отряды млекопитающих